ou  peut désigner :

Télévision 

 , téléfilm américain de Julie Dash diffusé en 2000 ;

 , série télévisée japonaise diffusée du  au  sur Fuji Television.

Cinéma 

  (), film américain de Shainee Gabel sorti en 2004 ;

 , film américain de So Yong Kim sorti en 2016.

Musique

Album 

 , album d'Anne Murray sorti le  ;
 , album de Riya sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Anne Murray présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Amiel présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Cure présente sur l'album Disintegration sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de K-os présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Blue Café représentant la Pologne à l'Eurovision 2004 ;
 , chanson de The Damned présente sur l'album Machine Gun Etiquette sorti en  ;
 , single de Luna Sea sorti le  ;
 , chanson de M-Flo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sara Bareilles présente sur l'album  sorti le  ;
 Love Song, chanson de Simple Minds présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tesla présente sur l'album The Great Radio Controversy sorti le  ;
 , chanson de Vanessa Paradis présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi